D306 (Rhône), een departementale weg in het Franse departement Rhône
 D306 (Sarthe), een departementale weg in het Franse departement Sarthe
 D306 (Seine-et-Marne), een departementale weg in het Franse departement Seine-et-Marne